Heranças d'Ouro é um programa da RTP Memória com autoria de Maria João Gama, cuja ideia principal é entrevistar figuras que fazem parte do nosso património televisivo e do espectáculo.

Alguns Entrevistados
Virgílio Teixeira
Milú
Cecília Guimarães
Fernanda Montemor
Florbela Queiroz
Cremilda Gil
Artur Agostinho
Alina Vaz
Laura Soveral
Hermínia Tojal
João Maria Tudela
Maria José Valério
Raul Solnado
Joaquim Rosa
Alda Pinto
João Perry
Anna Paula
Lourdes Norberto
João Mota
Francisco Nicholson
Vera Mónica
Eunice Muñoz
Octávio Matos
António Montez
Morais e Castro
Mariema
Ana Maria Lucas
Natalina José
Herman José
Rosa Lobato Faria

Programas da RTP Memória
Programas de entrevistas de Portugal